Geografia:
Estats Units:
Pinon (Arizona)
Pinon (Nou Mèxic)
França:
Pinon (Aisne)
 Persones:
Dominique Pinon, actor francès